Zwarte lijst (ongewenste zaken) - lijst van ongewenste personen, bedrijven en andere zaken
 Luchtvaartmaatschappijen op de Europese zwarte lijst
 Zwarte lijst van exotische dieren en planten
 Zwarte lijsten van illegale vissersboten
 Zwarte lijst van Hollywood
 Zwarte Lijst (radioprogramma) - jaarlijks radioprogramma waarin een lijst van zwarte muziek centraal staat
 The Blacklist - Amerikaanse misdaadserie
 De Blacklist (Ketnet) - kinderprogramma van Ketnet